Aloïs de Vrière (1775-1847), Belgisch politicus
Adolphe de Vrière (1806-1885), Belgisch politicus
Etienne de Vrière (1857-1936), Belgisch politicus